Долгая помолвка ():

 Долгая помолвка (роман) — роман Себастьена Жапризо.
 Долгая помолвка (фильм) — детективная драма Жан-Пьера Жене.
 Долгая помолвка (картина) — картина Артура Хьюза.